La Bombonera (la Garriga), casa construïda el 1910 per l'arquitecte Joaquim Raspall a la Garriga, Vallès Oriental
 La Bombonera, estadi Alberto J. Armando del Boca Juniors, Argentina
 Estadi Nemesio Díez, estadi del Deportivo Toluca Fútbol Club, Toluca de Lerdo, Mèxic
 Estadi La Bombonera, estadi del Club Atlético Basáñez, Montevideo, Uruguay
 Estadi Ramón Sánchez Pizjuán, estadi del Sevilla Fútbol Club, La Bombonera de Nervión, Espanya
 La Bombonera (San Juan), restaurant fundat el 1902 pel mallorqui Antoni Rigo a San Juan, Puerto Rico